DNS:
 DNS — система доменных имён.
 DNS-сервер — сервер, обеспечивающий эту систему.
 «DNS» — российская сеть магазинов компьютерной, цифровой и бытовой техники.
 DNS — «не стартовал», спортивный термин.
 DNS — direct numerical simulation (прямое численное моделирование), группа методов численного решения гидродинамических задач